Lertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lertjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)
Lertjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Stora Lertjärnen, sjö i Smedjebackens kommun, 
Lertjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lertjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Lertjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (24,4 ha)
Större-Lill-Lertjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (4,46 ha)
Lertjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,67 ha)
Lertjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5,96 ha)
Lertjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn